BBC Sessions — п'ятий концертний альбом англійської групи The Who, який був випущений 15 лютого 2000 року.

Композиції 
 My Generation (BBC Radio 1 jingle) - 0:57
 Anyway, Anyhow, Anywhere - 2:44
 Good Lovin' - 1:49
 Just You and Me, Darling - 2:01
 Leaving Here - 2:34
 My Generation - 3:23
 The Good's Gone - 2:59
 La-La-La-Lies - 2:11
 Substitute - 3:30
 Man with Money - 2:31
 Dancing in the Street - 2:23
 Disguises - 2:57
 I'm a Boy - 2:39
 Run Run Run - 3:16
 Boris the Spider - 2:13
 Happy Jack - 2:09
 See My Way - 1:50
 Pictures of Lily - 2:34
 A Quick One, While He's Away - 7:01
 Substitute (Version 2) - 2:12
 The Seeker - 3:04
 I'm Free - 2:24
 Shakin' All Over/Spoonful - 3:41
 Relay - 4:56
 Long Live Rock - 3:52
 Boris the Spider (BBC Radio 1 jingle) - 0:10

Склад 
 Роджер Долтрі — вокал
 Джон Ентвістл — бас гітара, бек-вокал;
 Кенні Джонс — ударні
 Піт Таунсенд — гітара, синтезатори, фортепіано

Джерела 
 BBC Sessions  allmusic
 BBC Sessions  last.fm

Альбоми The Who
Музичні альбоми 2000
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми